Ferrero, een Italiaans familiebedrijf, gevestigd in Alba
 Ferrero Rocher, pralines met chocolade en hazelnoten

Personen:
 Juan Carlos Ferrero (1980), een Spaans tennisspeler
 Martin Ferrero (1947), een Amerikaans acteur
 Michele Ferrero (1925-2015), een Italiaans ondernemer
 Solange Ferrero, een personage uit de Nederlandse televisieserie Voetbalvrouwen